Vrbičany est un toponyme qui peut désigner :

Vrbičany, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vrbičany, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie